

Geografia 
 Karas – jeden z 14 regionów administracyjnych Namibii
 Karas – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 wyspy Karas – grupa trzech wysp w Indonezji, z których największa jest Kalamang

Osoby 
 Święty Karas – święty Kościoła koptyjskiego
 Karas – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Karas – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego

Inne  
 Karas – anime
 Karas – ormiańska nazwa kaukaskiej amfory na wino, w Gruzji zwanej kwewri

Zobacz też 
 kalamang (karas, karas laut) – język z wysp Karas (Indonezja)
 uruangnirin (karas darat) – język z wysp Karas (Indonezja)

Przypisy